Regulice ist der Name zweier Orte in Polen:
 Regulice (Alwernia) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Regulice (Nysa) in der Woiwodschaft Opole